Boutelou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claudio Boutelou
 Esteban Boutelou
 Esteban Boutelou